Costa Rica puede referirse a:

 Costa Rica, República de Centroamérica;
 Costa Rica, municipio de Brasil en el estado de Mato Grosso del Sur;
 Costa Rica, ciudad del municipio de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa.
 Costa Rica, futura estación del subte de Buenos Aires.
 Costa Rica, municipio de Bolivia en el departamento de Pando.
 Costa Rica, pueblo de la provincia de Guantánamo, Cuba.